Virginia Slims Championships 1992 - tenisowy turniej z cyklu Virginia Slims Championships, zamykający zawodowy sezon rozgrywek kobiecych, w 1992 roku został rozegrany w dniach 16 listopada - 22 listopada w Nowym Jorku.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju
 Wyniki turnieju na oficjalnej stronie ITF

1992 w tenisie ziemnym
1992
1992 w Stanach Zjednoczonych